Cafius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1829. Cafius ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Cafius